Célia Silva é uma cantora e compositora de música popular brasileira.

Discografia 
”Novamente”
”Conto de Fada”
”Ainda existe uma raiz”
”Sentimentos e Raízes”
”Magia Cigana”

Cantores de Pernambuco
Compositores de Pernambuco
Cantores de música popular brasileira
Naturais do Recife